Чемпиона́т komanda.lv Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2016 го́да  () — 25-й сезон чемпионата Первой лиги Латвии по футболу.

Команды — участницы

Изменения 
По итогам сезона 2015 года Первую лигу покинули следующие клубы:
 «Карамба/Динамо» (Рига) — 1-е место, 84 очка. Квалифицировался в Высшую лигу.
 РФШ (Рига) — 3-е место, 74 очка. Квалифицировался в Высшую лигу («Сконто» не получил лицензию ЛФФ-А, «Валмиера Гласс» отказалась от возможности претендовать на получение соответствующей лицензии).
 «1625 Лиепая» (Лиепая) — 4-е место, 61 очко. Добровольный отказ от участия в Первой лиге.
 «Саласпилс» (Саласпилс) — 12-е место, 30 очков. Добровольный отказ от участия в Первой лиге.

Первую лигу пополнили следующие клубы:
 «Сконто» (Рига) — 2-е место, 45 очков в Высшей лиге. Клуб не получил лицензию ЛФФ-А, необходимую для участия в Высшей лиге.
 «Бабите» (Пиньки) — 2-е место в группе во 2-м этапе чемпионата Второй лиги.
 РТУ (Рига) — 4-е место в региональном турнире в 1-м этапе чемпионата Второй лиги.

По результатам переходных матчей клуб «Валмиера Гласс» (Валмиера) не сумел квалифицироваться в Высшую лигу.

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица 

1 Из-за невыполнения финансовых обязательств, у «Сконто» было вычтено 8 очков.
 «Сконто» опережает РТУ по результатам личных встреч (2:0 и 3:2).

Результаты матчей 

1 За неявку на матч «Салдусу» было засчитано техническое поражение.2 «Салдус» не смог обеспечить использование стадиона для проведения игры. Клубу было засчитано техническое поражение.3 28 сентября «Салдус» был исключён из турнира. В оставшихся матчах клубу засчитаны технические поражения.4 Клуб «Бабите» не смог своевременно подготовить поле для проведения игры. Клубу было засчитано техническое поражение.5 Клуб РТУ не смог своевременно подготовить поле для проведения игры. Клубу было засчитано техническое поражение.6 «Сконто» не смог своевременно подготовить поле для проведения игры. Клубу было засчитано техническое поражение.

 Пояснения к таблице

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.1 В соответствии с регламентом чемпионата не учитывались голы, забитые в играх против «Салдуса». В играх против «Салдуса» Д. Кузьмин забил 10 голов (2 с пенальти), В. Аскеров — 4 (1 с пенальти), Д. Борисов — 4, Т. Окамото — 2, Г. Силагайлис — 3, Е. Мороз — 1, К. Граверис — 4 гола.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+13):
 22/10/2016 «Смилтене/ДЮСШ» — «Екабпилс» 13:0
 Самая крупная победа гостей (+11):
 04/06/2016 «Салдус» — «Ауда» 0:11
 20/08/2016 «Салдус» — «Валмиера Гласс» 0:11
 Наибольшее число голов в одном матче (13):
 22/10/2016 «Смилтене/ДЮСШ» — «Екабпилс» 13:0

Лучшие игроки по месяцам

Арбитры чемпионата

Решения юридических комиссий ЛФФ 
 28 апреля 2016 года комиссия ЛФФ по дисциплинарным делам (ДК ЛФФ) констатировала, что «Сконто» не исполнил решение комиссии ЛФФ по статусу игроков и переходам от 12 апреля 2016 года о погашении долговых обязательств перед бывшим игроком клуба Сергеем Кожаном. Также клуб не исполнил решение комиссии ЛФФ по лицензированию клубов от 3 марта 2016 года о погашении долговых обязательств перед СГД. Решением ДК ЛФФ, на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков.
 3 августа 2016 года решением ДК ЛФФ со «Сконто» было снято 3 очка:
 за неисполнение решения о выплате зарплаты Сергею Кожану — 1 очко;
 за неисполнение решения о выплате зарплаты Офосу Аппиа — 1 очко;
 за неисполнение решения CAS о погашении обязательств перед «Toplinksports LTD» — 1 очко.
 Комиссия обязала «Сконто» погасить обязательства до 17 августа.
 23 августа 2016 года решением ДК ЛФФ со «Сконто» было снято 5 очков:
 за неисполнение решения о выплате зарплаты Сергею Кожану — 1 очко;
 за неисполнение решения о выплате зарплаты Офосу Аппиа — 1 очко;
 за неисполнение решения CAS о погашении обязательств перед «Toplinksports LTD» — 1 очко;
 за несвоевременное исполнение решения ДК ЛФФ от 3 августа 2016 года — 2 очка.

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2016
 Вторая лига Латвии по футболу 2016
 Кубок Латвии по футболу 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 

2016
Футбол в Латвии в 2016 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016